Чемпионат Украины по мини-футболу 2014 — 2015 годов проходил в сроки с 6 сентября 2014 года по 24 мая 2015 года, регулярный чемпионат окончился 28 марта. В турнире примет участие 10 клубов. По сравнению с сезоном 2013/2014 в состав участников добавились Лукас, Приват, СумДУ и Титан-Заря (Покровское). Енакиевец отказался от участия в турнире.

Участники 
 Кардинал (Ровно)
 Локомотив (Харьков)
 ЛТК (Луганск)
 Лукас (Кременчуг)
 Приват (Кривой Рог)
 Спортлидер (Хмельницкий)
 СумДУ (Сумы)
 Титан-Заря (Покровское)
 Ураган (Ивано-Франковск)
 Энергия (Львов)

Итоговая таблица регулярного чемпионата

Плей-офф

Результаты игр плей-офф 
Четвертьфиналы9, 18-19 апреля 2015 года
 «Лукас» - «Локомотив» - 2:4, 1:4
 «Титан-Заря» - «Спортлидер+» - 4:1, 2:2 (1:2 пен.), 2:6
 «Ураган» - ЛТК - 2:1, 0:2, 1:1 (3:1 пен.)
 «Энергия» - «Кардинал» - 3:0, 2:2 (8:7 пен.)
Полуфиналы25-26 апреля, 2-3, 9 мая 2015 года
 «Спортлидер+» - «Ураган» - 1:0, 6:2, 2:4, 3:3 (7:8 пен.), 4:4 (2:0 пен.)
 «Локомотив» - «Энергия» - 3:0, 2:1, 5:2
Серия за 3-е место16-17, 24 мая 2015 года
 «Энергия» - «Ураган» - 2:1, 3:0, 5:1
Финал16-17, 23 мая 2015 года
 «Локомотив» - «Спортлидер+» - 3:0, 10:3, 6:0

Примечания 

Чемпионат Украины по мини-футболу
2014 год в мини-футболе
2015 год в мини-футболе